Haagbach ist ein Gewässername:

 Haagbach (Große Tulln), rechter Zufluss der dort Laabenbach genannten Großen Tulln in Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haagbach (Lochbach), am Oberlauf Brügglibach, rechter Zufluss des dort Selzacherbach genannten Lochbachs (zur Aare), in Altreu, Gemeinde Selzach, Bezirk Solothurn, Kanton Solothurn
 Haagbach (Main), linker Zufluss des Mains in Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Haagbach (Rems), rechter Zufluss der Rems in Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haaggraben
 Hagbach